Le nom Haven (« havre, abri, refuge » en anglais) peut désigner :

Personnalités 

 Annette Haven (1954-) est une actrice pornographique américaine ;
 Brooke Haven (1979-) est une actrice pornographique américaine ;
 James Haven (1973-), acteur américain ;
 Louis Mountbatten,  marquis de Milford Haven ;
 Mogens von Haven (1917-1999), photographe danois ;
 Richie Havens (1941-) chanteur américain ;
 Haven (Radha Dastoor) est un personnage de fiction de bande dessinée dans l'univers de Marvel Comics.

Cinéma et télévision
 Haven est un téléfilm américano-canadien réalisé par John Gray en 2001.
 Haven est un film américano-britannique réalisé par Frank E. Flowers en 2004.
 Les Mystères de Haven est une série télévisée canadienne diffusée sur Syfy en 2010.

Jeu vidéo 
 Haven: Call of the King est un jeu vidéo sorti en 2002 sur PlayStation 2.
  est un jeu vidéo dont la sortie est prévue en 2020 sur ,  et .

Musique 
 Haven, cinquième album du groupe de Death metal mélodique suédois Dark Tranquillity.
 Haven, onzième album du groupe Kamelot, sorti en 2015.
 Will Haven est un groupe californien de rock alternatif.

Autres 

 Haven, ville américaine située au Kansas ;
 Haven, un affluent de l'Humber en Angleterre ;
 Haven, pétrolier ayant fait naufrage le  au large de Gênes, provoquant la cinquième plus importante marée noire accidentelle due à un navire ;
 Haven, lune de la franchise .

Voir aussi

Homonymie de titre